Podbreg je lahko:
 Podbreg, naselje v občini Kamnik
 Podbreg, naselje v občini Vipava